Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Borussia Mönchengladbach hebben getraind vanaf 1950 tot op heden.

Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Trainers